Ходање 10 километара у женској конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици 1995. у Гетеборгу одржана је 7. августа.

Титулу светске првакиње из Штутгарта 1993. бранила је Сари Есаја из Финске.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 атлетичарки из 26 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1995. 
7. август 1995

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетини резултати Светског првенства на отвореном 1995.

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Ходање на 10 км на Светском првенству у атлетици на отвореном